Бори́с Па́влович По́зерн (7 июля 1882 — 25 февраля 1939) — советский партийный и государственный деятель, один из руководителей борьбы за Советскую власть с партийным стажем до II съезда РСДРП. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.

Биография 
Родился в Нижнем Новгороде, по национальности немец. Член РСДРП с 1902 года. В 1903—1917 гг. вёл партийную работу в Нижнем Новгороде, Самаре, Москве, Вологде, Минске. Неоднократно арестовывался. Партийные клички: Западный, Степан Злобин.

После Февральской революции стал первым председателем Минского совета. Делегат I Всероссийского съезда Советов, член ВЦИК. С июля 1917 г. — член Петербургского комитета РСДРП(б), делегат IV съезда РСДРП. Накануне Октябрьского восстания был направлен ЦК РСДРП(б) в Псков, где находился штаб Северного фронта, после Октябрьской революции — комиссар штаба Северного фронта. В марте — мае 1918 г. — член Комиссариата по военным делам Петроградской трудовой коммуны, с мая 1918 по май 1919 г. — военный комиссар Петроградской коммуны. В июне 1918 г. выступал, так же как М. С. Урицкий и А. А. Иоффе, против применения смертной казни. С 6 сентября 1918 по 20 мая 1919 г. — комиссар Петроградского военного округа. В декабре 1918 г. назначен членом Военного совета Балтийского флота. С 5 июня по 1 августа 1919 г. — член РВС Западного фронта, с 4 августа 1919 по 15 января 1920 г. — Восточного фронта, с 3 февраля по 5 декабря 1920 г. — член РВС 5-й армии.

В 1921—1922 гг. — председатель Главного управления текстильной промышленности ВСНХ РСФСР. С 1922 г. — на партийной работе. В 1926—1929 гг. — Уполномоченный Наркомпроса в Ленинграде, ректор Коммунистического университета им. тов. Зиновьева. С 1925 года — секретарь Ленинградского губернского комитета (губкома), а затем областного комитета (обкома) ВКП(б). В 1929—1933 гг. — секретарь Ленинградского обкома ВКП(б), затем заведующий отделом культуры и пропаганды обкома. Член Центральной контрольной комиссии ВКП(б) (1923—1930). На XIII, XIV и XV съездах партии избирался членом ЦК, на XVI и XVII съездах партии — кандидатом в члены Центрального Комитета ВКП(б). Кандидат в члены ЦК ВКП(б) (с 1930 года).

В 1937—1938 гг. — прокурор Ленинградской области. В Ленинграде входил в состав областной «особой тройки», созданной по приказу НКВД СССР от 30.07.1937 № 00447, в составе которой подписывал расстрельные списки «врагов народа» в Ленинграде, тем самым участвуя в репрессиях.

9 июля 1938 года Б. А. Позерн был сам арестован как «враг народа», предан суду и приговорён к расстрелу. Приговор приведён в исполнение 25 февраля 1939 г. В 1957 году был реабилитирован.

Семья 
20 января (2 февраля) 1908 года в Вологде вступил в брак с уроженкой Юрьева Ларисой Генриховной Берендс (1882—1940). В браке родился сын Игорь (1909—1973).

Сочинения 
 Коммунистическая партия и крестьянство. Л., Прибой, 1925
 Оппозиция на XV партконференции. Л., Прибой, 1927
 Как оппозиция «обороняет» СССР. Л., Прибой, 1928
 В ответ вредителям и интервентам усилим оборону СССР. Л., Прибой, 1931

Примечания

Ссылки 
 [az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0004/index Позерн Борис Павлович] // ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): * Историко-биографический справочник / Сост. Горячев Ю. В. — М.: Издательский дом «Парад», 2005. — 496 с.: илл. — ISBN 5-8061-0062-6.

Большевики
Делегаты XIII съезда РКП(б)
Делегаты XIV съезда ВКП(б)
Делегаты XV съезда ВКП(б)
Делегаты XVI съезда ВКП(б)
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Умершие в 1939 году
Казнённые политики
Члены Всероссийского учредительного собрания
Посмертно реабилитированные в СССР
Командующие Ленинградским военным округом
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Члены Центральной контрольной комиссии ВКП(б)
Члены ВЦИК
Сосланные в Вологду
Сосланные в Вологодскую губернию
Репрессированные члены особых троек НКВД СССР
Делегаты I Всероссийского съезда Советов (1917)
Председатели Минского горисполкома
Делегаты IV съезда РСДРП
Делегаты VI съезда РСДРП(б)
Секретари Ленинградского обкома КПСС
Жители «дома Бенуа»
Прокуроры РСФСР
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании